Pretty Lady – film del 1920 diretto da John G. Blystone
Pretty Lady – film del 2003 diretto da Wayne Calvin Byrd